Gabriel Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gabriel Peak, Antarktis,

USA 

 Gabriel Peak (berg), Washington, Skagit County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar